A Pur jelentheti a következőket:

 Pur, német együttes
 Pur, város Indiában
 Pur, folyó Nyugat-Szibériában
 PUR, a poliuretán egyik rövidítése